Jugler ist der Familienname folgender Personen:

 August Jugler (1833–1888), deutscher Jurist und Heimatforscher
 Ferdinand Jugler (1830–1910), auch: Ferdinand Ludwig Christian Jugler, deutscher Auditor und Assessor und Chefredakteur vom Gewerbeblatt Hannover
 Friedrich Ludwig Christian Jugler (1792–1871), deutscher Montanist
 Johann Friedrich Jugler (1714–1791), deutscher Rechtshistoriker
 Johann Heinrich Jugler (1758–1812), deutscher Mediziner und Schriftsteller